AirPort Extreme или AirPort Extreme Base Station — Wi-Fi-роутер Apple.

AirPort Extreme — это линейка роутеров, обеспечивающая высокоскоростное беспроводное соединение с интернетом.

Настройка и управление AirPort Extreme производится с помощью AirPort-Утилиты.

Хронология событий 
 2007, 12 января — анонс Airport Extreme.
 2007, февраль — начало продаж Airport Extreme с портами 10/100 Mbps.
 2007, 7 августа — начало продаж обновлённых Airport Extreme с портами 10/100/1000 Mbps.

Основные параметры 
 Число одновременно обслуживаемых компьютеров: до 50 штук.
 Поддержка технологии Bonjour.
 Один порт Ethernet WAN 10/100 (10/100/1000) Mbps.
 Три порта Ethernet LAN 10/100 (10/100/1000) Mbps.
 Один USB-порт для подключения принтера или внешнего винчестера.

Технические характеристики 

Уже есть 6 поколение

Отличия пятого поколения от четвёртого поколения 
21 июня 2011 г., Apple выпустила обновлённый AirPort Extreme, упоминающийся как AirPort Extreme 802.11n (5-ое поколение).

Подробная таблица сравнения мощности сигнала предыдущей модели MC340LL/A и новой модели MD031LL/A приведена ниже:

 {| class="wikitable" border="1" style="text-align: center"
|-
! Частотный диапазон (MHz)
! Режим работы
! Модель AirPort Extreme
! Мощность сигнала (dBm)
! Мощность сигнала (mW)
! Сравнение (в процентах)
! Разница (в процентах)
|-
|  rowspan="6"| 2412—2462
|  rowspan="2"| 802.11b
|  Предыдущая
|  24.57
|  286.42
|  100
|  rowspan="2" style="background:none; color:red"| −10.3
|-
|  Новая
|  24.10
|  257.04
|  89.7
|-
|  rowspan="2"| 802.11g
|  Предыдущая
|  21.56
|  143.22
|  100
|  rowspan="2" style="background:none; color:green"| +114.8
|-
|  Новая
|  24.88
|  307.61
|  214.8
|-
|  rowspan="2"| 802.11n HT20
|  Предыдущая
|  21.17
|  130.92
|  100
|  rowspan="2" style="background:none; color:green"| +96.8
|-
|  Новая
|  24.11
|  257.63
|  196.8
|-
|  rowspan="2"| 5745-5825
|  rowspan="2"| 802.11a
|  Предыдущая
|  23.07
|  202.77
|  100
|  rowspan="2" style="background:none; color:green"| +61.1
|-
|  Новая
|  25.14
|  326.59
|  161.1
|-
|  rowspan="2"| 5745-5805
|  rowspan="2"| 802.11n HT20
|  Предыдущая
|  22.17
|  164.82
|  100
|  rowspan="2" style="background:none; color:green"| +104.6
|-
|  Новая
|  25.28
|  337.29
|  204.6
|-
|  rowspan="2"| 5755-5795
|  rowspan="2"| 802.11n HT40
|  Предыдущая
|  21.44
|  139.32
|  100
|  rowspan="2" style="background:none; color:green"| +181.8
|-
|  Новая
|  25.94
|  392.64
|  281.8
|}

Рекомендуемая розничная цена 
 $199.00 — в настоящий момент (6-е поколение)

См. также 
 AirPort Express
 Time Capsule
 AirPort-Утилита

Примечания

Ссылки 
 Airport Extreme на сайте Apple (рус.яз.)
 Технические характеристики (рус.яз.)
 добавьте пожалуйста информацию о 6-м поколении

Оборудование Apple Inc.
Беспроводное оборудование
Маршрутизаторы